Partido Laborista Progresista puede hacer referencia al:

 Partido Laborista Progresista de Australia.
 Partido Laborista Progresista de Bermudas.
 Partido Progresista Laborista de Alberta, en Canadá.
 Partido Progresista Laborista de Dominica.
 Partido Laborista Progresista de Estados Unidos.
 Partido Laborista Progresista de San Vicente y las Granadinas.

También puede hacer referencia:

 Al Movimiento Laborista Progresista de Antigua y Barbuda.
 A la Federación Progresista Laborista 47 de Surinam.